Marineland peut faire référence à de nombreux sites :
 Le Marineland d'Antibes, un des quatre delphinariums de France.
 Le Marineland de Floride, un océanarium situé dans la ville de Marineland, aux États-Unis.
 Le Marineland du Canada, un océanarium et parc d'attractions en Ontario.
 
 Deux parcs espagnols du groupe Aspro Parks :
 Le Marineland de Catalogne
 Le Marineland de Majorque, dans l'archipel des Baléares.
 Le Marineland du Pacifique, un ancien océanarium de l'agglomération de Los Angeles, en Californie.
 Le  à Napier, un ancien parc marin de Nouvelle-Zélande.
 Marineland of South Australia, à Adelaïde, un ancien parc australien acheté en 1976 par un concurrent, Sea World.